Канерште́йн — прізвище. Відомі носії:

 Канерштейн Михайло Маркович (1902—1987) — радянський диригент та музичний педагог, батько Олександра Канерштейна.
 Канерштейн Олександр Михайлович (1933—2006) — радянський і український композитор, музичний педагог і піаніст, син Михайла Канерштейна.